KYC steht für:
 Kieler Yacht-Club, ein deutscher Traditions-Yachtclub in Kiel
 Know your customer, englisch für „Kenne deinen Kunden“, für Banken verpflichtende Prüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche

KYC